Velika nagrada Belgije 1978 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 21. maja 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 70
| 1:39:52,02
| 1
| 9
|-
! 2
| 6
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 70
| + 9,90 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 70
| + 24,34 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 70
| + 47,04 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 69
| Trčenje
| 14
| 2
|-
! 6
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 69
| +1 krog
| 23
| 1
|-
! 7
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 69
| +1 krog
| 24
| 
|-
! 8
| 33
|  Bruno Giacomelli
| McLaren-Ford
| 69
| +1 krog
| 21
| 
|-
! 9
| 31
|  René Arnoux
| Martini-Ford
| 68
| +2 kroga
| 19
| 
|-
! 10
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 68
| +2 kroga
| 11
| 
|-
! 11
| 9
|  Jochen Mass
| ATS-Ford
| 68
| +2 kroga
| 16
| 
|-
! 12
| 22
|  Jacky Ickx
| Ensign-Ford
| 64
| +6 krogov
| 22
| 
|-
! 13
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 63
| Motor
| 12
| 
|-
! Ods
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 56
| Zavrten
| 10
| 
|-
! NC
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 56
| +14 krogov
| 20
| 
|-
! Ods
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 53
| Zavrten
| 5
| 
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 51
| Menjalnik
| 13
| 
|-
! Ods
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 40
| Prenos
| 18
| 
|-
! Ods
| 35
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 31
| Vzmetenje
| 8
| 
|-
! Ods
| 36
|  Rolf Stommelen
| Arrows-Ford
| 26
| Zavrten
| 17
| 
|-
! Ods
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 18
| Trčenje
| 9
| 
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 0
| Trčenje
| 3
| 
|-
! Ods
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 0
| Trčenje
| 6
| 
|-
! Ods
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 0
| Trčenje
| 15
| 
|-
! DNQ
| 18
|  Rupert Keegan
| Surtees-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 24
|  Derek Daly
| Hesketh-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 32
|  Keke Rosberg
| Theodore-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 10
|  Alberto Colombo
| ATS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Mario Andretti - 1:20.90
 Najhitrejši krog: Ronnie Peterson - 1:23.13
 Vodilni: Mario Andretti (1-70).

Formula 1 sezona 1978
1978